Comitatul Smith (în original Smith County) este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate 

 Comitatul Smith, statul  (Formate KS -- Categorie și format)
 Comitatul Smith, statul  (Formate MS -- Categorie și format)
 Comitatul Smith, statul  (Formate KS -- Categorie și format)
 Comitatul Smith, statul  (Formate MS -- Categorie și format)

Dezambiguizare
Nume proprii